Folgende Liste sortiert Länder nach ihren erhaltenen ausländischen Direktinvestitionen. Als ausländische Direktinvestition gilt jedes Investment, das ein Land von Unternehmen oder Privatpersonen aus dem Ausland erhalten hat. Bei einer Direktinvestition fließen also nicht nur Kapital, sondern auch Wissen und Technologie. Direktinvestitionen sind also Teil des internationalen Kapitalverkehrs (und somit der Globalisierung).

Top 50 Länder nach erhaltenen Investitionen 
Länder nach erhaltenen ausländischen Nettodirektinvestitionen im Jahre 2016. Alle Daten stammen von der Weltbank. Direktinvestitionen im breiteren Sinne definiert und schließt Geldströme im Finanzdienstleistungssektor mit ein, wodurch die Zahlen einiger Länder stark aufgeblasen werden.

Länder nach Bestand 
Folgende Liste des CIA World Factbook sortiert Länder nach den kumuliert erhaltenen ausländischen Direktinvestitionen (Bestand). Direktinvestitionen sind im breiteren Sinne definiert und schließt Geldströme im Finanzdienstleistungssektor mit ein, wodurch die Zahlen einiger Länder stark aufgeblasen werden. Zudem werden Investitionen in Länder die als Steueroasen gelten wie z. B. Irland meistens nicht direkt im Land getätigt, sondern in dort ansässige Unternehmen. Alle Zahlen sind in Millionen US-Dollar angegeben.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach gemachten ausländischen Direktinvestitionen
 Investition
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

Einzelnachweise 

Außenwirtschaft
Liste (Wirtschaft)
Liste (Staaten)